«Концерт Бетховена» — советский детский художественный фильм.

Сюжет 
Главные герои кинокартины — два музыкально одарённых мальчика-подростка Янка Малевич и Владик Корсак из Белоруссии. Отец Янки, музыкальный педагог, учит их обоих игре на скрипке и готовит к Всесоюзному музыкальному конкурсу, который должен проходить в Москве. Как-то мальчики заигрались в "Чапая", и по вине Владика Янка повредил себе руку. Профессор, рассердившись на Владика, прекратил с ним занятия. Но друзья не сдаются перед обстоятельствами и начинают заниматься вдвоём тайком от взрослых - Янка пересказывает другу содержание его занятий с отцом. Владик сочиняет каденцию к конкурсному концерту Бетховена, а Янка, не обращая внимание на боль, продолжает играть на скрипке. Потом ребята вместе едут на конкурс, и тут происходит непредвиденное: Владик не справляется с волнением перед отборочной комиссией и проваливает прослушивание. Но его друг Янка, допущенный на конкурс, с помощью отца подготавливает и исполняет произведение, сочинённое Владиком, и играет так удачно, что становится исполнителем-лауреатом, а Владик, автор музыки, — композитором-лауреатом. Так юные пионеры своим упорством и дружбой побеждают и недуги, и родительское недоверие.

Специально для этого фильма была написана ставшая популярной песня «Эх, хорошо в стране советской жить!».

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Борис Старшев (Пхор)
 Режиссёры: Владимир Шмидтгоф, Михаил Гавронский
 Операторы: В. Горелик, А. Роговский, Л. Фунштейн
 Композитор: Исаак Дунаевский
 Художники: Виктор Савостин, В. Первунин

О фильме 
 Дата выхода на экраны: 23 марта 1937 года.
 На роль талантливого мальчика-скрипача был приглашён тогда 10-летний музыкант Марк Тайманов, будущий известный пианист и шахматист. Его партнёрами по фильму были не только драматические актёры, но и настоящие музыканты — в картине снимался известный скрипач Мирон Полякин, в то время профессор Московской консерватории.
 Фильм пользовался огромным успехом и демонстрировался за рубежом. По данным Инторгкино, его кассовые сборы, в том числе валютные, оказались наравне со сборами от фильма «Чапаев», признанного одним из рекордсменов кассы.
 В течение шести недель фильм «Концерт Бетховена» с аншлагом демонстрировался на Бродвее (Нью-Йорк, США).
 Из наград: Почётный диплом выставки в Париже (Франция, 1937 год).

Примечания

Ссылки 
 Концерт Бетховена
 Концерт Бетховена

Детские фильмы СССР
Фильмы СССР 1936 года
Фильмы студии «Беларусьфильм»
Фильмы Владимира Шмидтгофа